Лукавица је насеље у Србији у општини Димитровград у Пиротском округу. Према попису из 2011. било је 388 становника (према попису из 2002. било је 429 становника).

Демографија 
У насељу Лукавица живи 326 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,6 година (42,8 код мушкараца и 46,7 код жена). У насељу је 2002. године било 160 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству био је 2,68.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Димитровграду
Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији